В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Дондюшанского района входит 30 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Дондюшаны ();
 15 сёл, не входящих в состав коммун;
 14 сёл, входящих в состав 6 коммун.

Примечания 

Дондюшанский район
Дондюшанский район